Змагання з дзюдо на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на літніх Олімпійських іграх 1964 в Токіо і з того часу включалися в програму кожних наступних ігор крім ігор 1968 в Мехіко. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на літніх олімпійських іграх 1992 в Барселоні. У цьому виді спорту розігруються 14 комплектів нагород.

Вагові категорії

Чоловіки

Жінки

Таблиця медалей

Посилання 
 Федерація Дзюдо України 
 Дзюдо на Олімпійських іграх